

Biografia 
Adelaide era una figlia del margravio della stirpe Wettin Dedi I della marca orientale sassone e della sua prima moglie, Oda di Lusazia.

Nel 1060 sposò il margravio Ernesto d'Austria, della stirpe dei Babenberg. Adelaide ed Ernesto ebbero i seguenti figli:

 Leopoldo II († 1095);
 Adalberto I, conte di Pernegg († 1100);
 una figlia, che sposò il conte Ermanno I di Poigen;
 Giustina, sposò il conte Ottone II di Dießen-Wolfratshausen.

Wettin
Consorti dei sovrani d'Austria